Ханты-Мансийская государственная медицинская академия (ХМГМА; полное наименование Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»; сокращённое наименование БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия») — высшее учебное заведение медицинского профиля в Ханты-Мансийске.

История 
История образовательного учреждения берёт своё начало в 1994 году, когда согласно Постановлению главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа Александра Васильевича Филипенко для подготовки специалистов для системы здравоохранения в Ханты-Мансийске был создан Окружной медицинский колледж при Тюменском государственном медицинском институте.

В 1999 году на базе колледжа распоряжением губернатора округа был образован Ханты-Мансийский государственный медицинский институт. Одним из его основателей и первым ректором стал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Сергей Владимирович Соловьёв, уроженец Ханты-Мансийска. В 2001 году институт получил лицензию Министерства образования Российской Федерации на право ведения образовательной деятельности по специальности высшего профессионального образования «Лечебное дело». В 2004 году были открыты аспирантура по специальностям научных работников «Внутренние болезни» и «Хирургия», а также интернатура и клиническая ординатура по хирургии, терапии, акушерству и гинекологии.

В 2005 году институт был реорганизован: к нему было присоединено старейшее образовательное учреждение округа — медицинское училище, с 1934 года готовившее для региона фельдшеров, медицинских сестёр, акушерок и лаборантов. В декабре 2009 года по результатам проведённой экспертизы институт был повышен до статуса «академии» и был переименован в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию.

Структура 
По состоянию на 2020 год в структуре академии действует три факультета: лечебный, среднего медицинского профессионального образования и дополнительного профессионального образования, которые объединяют 31 кафедру.

Академия располагает двумя учебными корпусами с кафедрами медико-биологического, естественно-научного, социально-гуманитарного профилей, учебными и научными лабораториями, компьютерными классами, столовой, спортзалом. Клинические кафедры располагаются в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийска: Окружной клинической больнице, Окружной клинической больнице восстановительного лечения, профильных диспансерах.

Ссылки 
 История академии на Официальном сайте ХМГМА
 

Медицинские высшие учебные заведения России
Высшие учебные заведения Ханты-Мансийского автономного округа